Steve Collins, właśc. Stephen Clark Collins (ur. 13 marca 1964 w Thunder Bay) – kanadyjski skoczek narciarski pochodzący z plemienia Odżibwejów.

Trzykrotny olimpijczyk (1980, 1984 i 1988), uczestnik mistrzostw świata seniorów (1982, 1984 i 1985) i mistrzostw świata w lotach narciarskich (1981 i 1986). Indywidualny złoty (1980) i brązowy (1981) medalista mistrzostw świata juniorów. Najmłodszy w historii zwycięzca konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich (9 marca 1980 w Lahti, odnosząc swoją jedyną wygraną w karierze, miał 15 lat 11 miesięcy i 27 dni), w sumie w swojej karierze trzykrotnie stawał na podium zawodów tego cyklu. Zwycięzca Tygodnia Lotów Narciarskich z 1980. Były rekordzista Kanady w długości skoku narciarskiego mężczyzn (29 marca 1980 w Harrachovie uzyskał odległość 172 metrów).

Zimowe igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1980
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988
Biografie tubylczych Amerykanów
Urodzeni w 1964
Ludzie urodzeni w Thunder Bay